Elektrowerk(e) bezeichnet:

Allgemein:
 ein Elektrizitätswerk (umgangssprachlich, veraltet)
 ein Elektrostahlwerk (umgangssprachlich verkürzt)

Folgende Unternehmen:
 den ehemaligen Energieversorger Elektrowerke AG, bis 1945 dem Deutschen Reich gehörend, daher auch „Reichs-Elektrowerke“ genannt (später GmbH und zur VIAG gehörig)
 die Alpen-Elektrowerke (AEW), einen ehemaligen Energieversorger in Österreich und Bayern; der österreichische Teil ging in der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) auf.
 die Elektrowerk Weisweiler GmbH, einen Hersteller von Metalllegierungen
 die Vorwerk Elektrowerke, ein Hersteller von Haushaltselektrogeräten in Wuppertal, siehe Vorwerk (Unternehmen)